Il singolare dell'Ordina Open 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Anna Čakvetadze era la detentrice del titolo, ma ha perso ai quarti contro Al'ona Bondarenko.

Tamarine Tanasugarn ha vinto in finale 7–5, 6–3, contro Dinara Safina.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Elena Dement'eva (semifinali)
  Anna Čakvetadze (quarti)
  Dinara Safina (finale)
  Francesca Schiavone (primo turno)

 Flavia Pennetta (primo turno) 
 Marija Kirilenko (primo turno) 
 Katarina Srebotnik (quarti, infortunio) 
 Al'ona Bondarenko (semifinali)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Ordina Open 2008